Reserveligaen i fodbold er en uofficiel fodboldturnering for reservehold for de bedste hold i Danmarksturneringen i fodbold. Turneringen blev startet ved sæsonstart 2010-11 og arrangeres af Dansk Boldspil-Union og Divisionsforeningen. I praksis admistreres turneringen af Divisionsforeningen.

Der kan maksimum deltage 18 hold i turneringen. Alle 12 superligaholds reservehold er obligatoriske deltagere, mens forrige sæsons to nedrykkere fra Superligaens reservehold automatisk inviteres til at deltage. Derudover tildeles wildcards til reservehold fra klubber i 1. division, som har ansøgt om deltagelse.

Turneringen begynder om efteråret og afsluttes det efterfølgende forår, og den er opdelt i to turneringhalvdele. De maksimalt 18 hold inddeles ved turneringsstart i 3 puljer efter deres geografiske placering. I hver pulje spiller holdene om efteråret en dobbeltturnering alle-mod-alle. Efter nytår inddeles holdene i tre nye puljer. De to bedst placerede i hver efterårspulje kommer i pulje 1, hvor holdene om foråret spiller en dobbeltturnering alle-mod-alle om "Danmarksmesterskabet for reservehold". De to næstbedst placerede fra hver pulje kommer i pulje 2, hvor der spilles om placeringerne 7-12, mens de to dårligst placerede i hver pulje kommer i pulje 3, hvor holdene må tage til takke med at spille om 13.- til 18.-pladsen.

Modsat andre turneringer under DBU er det i Reserveholdsligaen tilladt at benytte karantæneramte spillere og prøvespillere – altså spillere, som ikke har kontrakt med klubben, som de stiller op for.

I 2021 blev reserveligaen taget ud af DBU regi og i dag Divisionsforeningen der står for turneringen.

I 2022 blev Reserveligaen nedlagt og der kom en ny turnering der hed Future Cup

Placeringer 

Turneringen har haft deltagelse af 23 forskellige hold, hvis placeringer er sammenfattet nedenfor.

Kilder / eksterne henvisninger 
 DBU - Reserveligaen 
 Om Reserveligaen

Noter 

Fodboldligaer
Fodboldturneringer i Danmark
Etableret i 2010